Branna kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Horní Branná, ort, 
 Branná (vattendrag), Olomouc, 
 Branná (ort), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar